SYX est un code, qui signifie :
 Skyway Airlines / Midwest Connect (États-Unis), selon le code OACI des compagnies aériennes
selon le code AITA des compagnies aériennes, Skyway Airlines / Midwest Connect a pour code AL

Code